Synchronous Digital Hierarchy –  technologia sieci transportu informacji
 Spółdzielczy dom handlowy – rodzaj domu handlowego, np.:
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Feniks” we Wrocławiu
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Skarbek” w Katowicach
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Zenit” w Katowicach
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Sezam” w Warszawie
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” w Łodzi
 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu